Azevedo kan som auktorsförkortning betyda:

 Ana Maria Goulart de Azevedo
 Celso O. Azevedo

Robotskapade auktorsförkortningar